Lemmons ist der Familienname folgender Personen:

 Kasi Lemmons (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Russel Lemmons (* 1962), US-amerikanischer Historiker